10-й чемпионат мира по волейболу среди женских клубных команд прошёл с 18 по 23 октября 2016 года в Маниле (Филиппины) с участием 8 команд. Чемпионский титул во 2-й раз подряд выиграла турецкая команда «Эджзаджибаши» (Стамбул).

Команды-участницы 
  «ФСЛ-Ф2 Логистикс» (Манила, Филиппины) — команда страны-организатора;
  «Поми» (Казальмаджоре, Италия) — победитель Лиги чемпионов ЕКВ 2016;
  «Бангкок Глэсс» (Бангкок, Таиланд) — победитель чемпионата Азии среди клубных команд 2015;
  «Рексона-Сеск» (Рио-де-Жанейро, Бразилия) — победитель чемпионата Южной Америки среди клубных команд 2016;
  «Эджзаджибаши» (Стамбул, Турция) — по приглашению организаторов (победитель чемпионата мира среди клубных команд 2015);
  «Вакыфбанк» (Стамбул, Турция) — по приглашению организаторов (2-й призёр Лиги чемпионов ЕКВ 2016;
  «Хисамицу Спрингс» (Кобе, Япония) — по приглашению организаторов (2-й призёр чемпионата Азии среди клубных команд 2015;
  «Волеро» (Цюрих, Швейцария) — по приглашению организаторов.

Система проведения чемпионата 
8 команд-участниц на предварительном этапе были разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из групп) вышли в плей-офф и по системе с выбыванием определили призёров чемпионата. По такой же системе итоговые 5—8-е места разыграли команды, занявшие в группах предварительного раунда 3—4-е места.

Первичным критерием при распределении мест в группах являлось общее количество побед, затем общее количество очков, соотношение выигранных и проигранных партий, соотношение мячей, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали по 3 очка, за победы 3:2 — по 2, за поражения — 2:3 — по 1, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начислялись.

Игровая арена 

Чемпионат мира проходил в крытой спортивной арене «Mall of Asia», расположенной в районе Пасай столицы Филиппин Манилы. 

Арена открыта в 2012 году и входит в состав торгово-спортивного комплекса «SM Mall of Asia». Вместимость на спортивных мероприятиях — 15 тысяч зрителей.

Предварительный этап

Группа A 

 18 октября: «Эджзаджибаши» — «Поми» 3:0 (25:17, 25:18, 25:15); «Рексона-Сеск» — «ФСЛ-Ф2 Логистикс» 3:0 (25:15, 25:13, 25:20).
 19 октября: «Поми» — «Рексона-Сеск» 3:2 (17:25, 25:20, 25:20, 19:25, 18:16).
 20 октября: «Эджзаджибаши» — «Рексона-Сеск» 3:2 (25:27, 25:19, 22:25, 25:18, 15:11); «Поми» — «ФСЛ-Ф2 Логистикс» 3:0 (25:19, 25:15, 25:21).
 21 октября: «Эджзаджибаши» — «ФСЛ-Ф2 Логистикс» 3:1 (25:17, 25:17, 23:25, 25:14).

Группа В 

 18 октября: «Вакыфбанк» — «Хисамицу Спрингс» 3:1 (25:15, 25:15, 29:31, 25:18); «Волеро» — «Бангкок Глэсс» 3:0 (25:21, 25:19, 25:23).
 19 октября: «Волеро» — «Хисамицу Спрингс» 3:0 (25:19, 25:15, 25:17).
 20 октября: «Хисамицу Спрингс» — «Бангкок Глэсс» 3:0 (25:14, 25:18, 25:20); «Волеро» — «Вакыфбанк» 3:2 (25:22, 27:25, 16:25, 12:25, 16:14).
 21 октября: «Вакыфбанк» — «Бангкок Глэсс» 3:0 (25:19, 25:23, 25:18).

Плей-офф за 5—8 места

Полуфинал 
22 октября

 «Рексона-Сеск» —  «Бангкок Глэсс»
3:0 (25:19, 25:15, 25:20).
 «Хисамицу Спрингс» —  «ФСЛ-Ф2 Логистикс»  
3:0 (25:15, 25:18, 25:21).

Матч за 7-е место 
23 октября

 «Бангкок Глэсс» —  «ФСЛ-Ф2 Логистикс» 
3:0 (25:16, 25:23, 25:20).

Матч за 5-е место 
23 октября

 «Рексона-Сеск» —  «Хисамицу Спрингс» 
3:2 (20:25, 25:22, 25:15, 30:32, 15:7).

Плей-офф за 1—4 места

Полуфинал 
22 октября

 «Эджзаджибаши» —  «Вакыфбанк»
3:1 (25:23, 19:25, 25:17, 25:23).
 «Поми» —  «Волеро»  
3:1 (25:27, 25:23, 25:17, 25:23).

Матч за 3-е место 
23 октября

 «Вакыфбанк» —  «Волеро» 
3:1 (25:14, 21:25, 25:22, 25:11).

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 
  «Эджзаджибаши» (Стамбул): Гюльден Каялар-Кузубашиоглу, Тияна Бошкович, Симге-Шебнем Акёз, Таиса Дахер Паллези, Ханде Баладын, Рэчел Адамс, Бюшра Кылычлы, Джордан Ларсон, Нилай Оздемир, Гёзде Йылмаз, Татьяна Кошелева, Джейлан Арысан, Неслихан Демир-Гюлер, Майя Огненович. Главный тренер — Массимо Барболини.

  «Поми» (Казальмаджоре): Лючия Бакки, Карли Ллойд, Клара Перич, Иммаколата Сиресси, Кармен Турля, Лорен Джиббмейер, Лючия Бозетти, Джулия Джибертини, Анастасия Гуэрра, Саманта Фабрис, Йована Стеванович, Валентина Тироцци, Тамара Сушич. Главный тренер — Джованни Капрара.

  «Вакыфбанк» (Стамбул): Гизем Орге, Гёзде Кырдар, Джансу Озбай, Чжу Тин, Кюбра Акман, Айше-Мелис Гюркайнак, Айча Айкач, Лоннеке Слютьес, Наз Айдемир, Озге-Нур Юртдагюлен, Мелис Дурул, Кимберли Хилл, Милена Рашич, Джансу Четин. Главный тренер — Джованни Гуидетти.

Индивидуальные призы 

MVP
 Тияна Бошкович («Эджзаджибаши») 
Лучшая связующая
 Карли Ллойд («Поми»)
Лучшие центральные блокирующие	
 Фолуке Акинрадево («Волеро»)
 Милена Рашич («Вакыфбанк»)
Лучшая диагональная нападающая
 Тияна Бошкович («Эджзаджибаши»)
	
Лучшие нападающие-доигровщики	
 Чжу Тин («Вакыфбанк»)
 Татьяна Кошелева («Эджзаджибаши»)
Лучшая либеро
 Фабиана (Фаби) ди Оливейра («Рексона-Сеск»)

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира по волейболу 2016 среди женских клубных команд на сайте ФИВБ

Чемпионаты мира по волейболу среди клубных команд
2016 год в волейболе